

Ріпон — місто, штат Каліфорнія
 Ріпон — місто, штат Вісконсин
 Ріпон — місто, штат Вісконсин